Космополіт — людина, що ідентифікує себе більше за приналежністю до людства
 «Космополіт» — готель у Харкові